El archiduque Otón de Austria (21 de abril de 1865 - 1 de noviembre de 1906) fue un militar y miembro de la familia imperial de Austria.

Biografía 
Otón fue el segundo hijo del archiduque Carlos Luis de Austria, hermano menor del emperador Francisco José I de Austria, y de la princesa María Anunciada de las Dos Sicilias. Cuando el archiduque Rodolfo heredero al trono, murió en 1889, el padre de Otón, Carlos Luis se convirtió en presunto heredero, pero renunció a sus derechos al trono ese mismo año (1889) en favor de su hijo mayor, Francisco Fernando, que se convirtió así en el heredero.

Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo en 1914, ocho años después de la muerte de Otón, y su asesinato fue el detonante de la Primera guerra mundial, y la dignidad de heredero imperial recayó en el hijo de Otón, el archiduque Carlos, que heredó el trono dos años después y se convirtió en el último emperador de Austria, siendo beatificado en 2004 por sus sacrificios por la paz por el papa San Juan Pablo II.

La madre de Otón murió cuando él tenía seis años. Otón y su hermano mayor Francisco Fernando, fueron educados por el barón Alfred Ludwig von Degenfeld. Otón no estaba interesado en el aprendizaje, y a menudo gastaba bromas a sus profesores. Sin embargo, a sus maestros les gustó el alegre Otón mucho más que su malhumorado e irascible hermano mayor. Él también era el favorito de su padre, lo que llevó a una difícil relación entre los hermanos.

Otón tenía fama de ser un vago y a menudo se vio involucrado en escándalos. Se fue hartando gradualmente de la corte imperial y, finalmente, incluso su esposa se distanció de él.

Durante su vida también fue conocido como Otto der Schöne (el Hermoso). Se le recuerda usualmente por la historia, de amplia difusión, que cuenta que fue visto en un pasillo del Hotel Sacher a punto de entrar en la habitación de una dama, llevando nada más que una espada.

Murió el 1 de noviembre de 1906, en presencia de su consejero espiritual, Godfried Marschall, obispo auxiliar de Viena.

Matrimonio y descendencia 

Bajo la presión de la corte imperial, el 2 de octubre de 1886, se casó con la princesa María Josefa de Sajonia, hija del rey Jorge I de Sajonia. La corte de Viena necesitaba urgentemente una boda para reparar su relación con la familia real sajona, después de que el príncipe heredero Rodolfo y el hermano de Otón, Francisco Fernando habían desairado a los sajones, al rechazar a la hermana mayor de María, Matilde.

Tuvieron dos hijos:
 Carlos Francisco, archiduque de Austria, que se convirtió en el último emperador de Austria.
 Maximiliano Eugenio, archiduque de Austria (1895-1952). Casado con la princesa Francisca de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.

Su matrimonio fue infeliz, sin embargo, ya que el archiduque era a menudo infiel. Tuvo dos hijos de María Schleinzer:
 Alfredo José de Hortenau (10 de noviembre de 1892 en Niedersigen - 1957).
 Hildegarda de Hortenau (7 de marzo de 1894 en Viena -?).

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 

 Su Alteza Imperial y Real el archiduque Otón de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia, etc.

Órdenes

Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).
Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden de San José. ( Gran ducado de Toscana)
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación. ( Reino de Italia)

 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Leopoldo. ( Reino de Bélgica)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumanía. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del Águila Blanca. ()
 Caballero de la Orden de la Casa Real de Chakri. (23 de junio de 1897,  Reino de Tailandia)

 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse-Darmstadt)
 Caballero gran cruz de la Orden del Halcón Blanco. ( Gran ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (   Ducados ernestinos)

Cargos



Civiles 

 Miembro de la Cámara de los Señores (Herrenhaus) de Austria.

Ejército Imperial y Real 

 General de caballería.
 Inspector general de caballería.
 Coronel propietario (inhaber) del Regimiento n.º1 de Ulanos.

Extranjeros 

 Jefe (Chef) del Regimiento de Húsares nº11 de Westfalia ()
 Jefe (Chef) del Regimiento nº24 de Dragones "Lubenski" ()
 Teniente-general á la suite del Regimiento de Guardia de Caballería Pesada ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Fallecidos por sífilis
Nobles de Hungría del siglo XIX
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Nacidos en Graz
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Fallecidos en Viena